Winner Basquete Limeira
Langdon Winner
Winner (Dacota do Sul)
Winner (banda) - uma boy band da Coreia do Sul;

Desambiguação